Mustard ist der Familienname von:

 Fraser Mustard (1927–2011), kanadischer Mediziner und Wissenschaftskoordinator
 William Thornton Mustard (1914–1987), kanadischer Herzchirurg
Siehe auch:
 DJ Mustard, US-amerikanischer Hip-Hop-Produzent
 Mean Mr Mustard